O Stade Soussien (árabe: الملعب السوسي) é um clube da Tunísia de futebol fundado em 1949 e com sede na cidade de Sousse.

História 
O clube foi fundado em 1949.

Estatística
Participou da Ligue Professionnelle 1 da Tunísia por 12 temporadas.

Vice campeão da Liga Tunisiana em 1961-62.
Vice campeão da Taça da Tunísia em 1961-62.

Clubes de futebol da Tunísia
Clubes de futebol fundados em 1949